Альтри́п — многозначный термин:

Топоним 
 Альтрип () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Альтрип () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель, кантон Саральб.

Примечания